Уильямстаун (Вильямстаун; ; ) — деревня в Ирландии, находится в графстве Голуэй (провинция Коннахт).

Население — 273 человека (2006).

Примечания

Ссылки 
 Сайт школы 

Населённые пункты графства Голуэй